Thornhill hace referencia a:

 Thornhill (Columbia Británica)
 Thornhill (Dumfries and Galloway), Escocia
 Thornhill (Kentucky), Estados Unidos
 Thornhill (Ontario), Canadá
 Thornhill (Stirling), Escocia

Gales 
 Thornhill (Caerphilly)
 Thornhill (Cardiff)
 Thornhill (Torfaen)

Inglaterra 
 Thornhill (Cumbria)
 Thornhill (Derbyshire)
 Thornhill (Hampshire)
 Thornhill (Wiltshire)
 Thornhill (Yorkshire del Oeste)